Ursula steht für:
 Ursula (Vorname)
 Ursula von Köln, eine christliche Legendenfigur
 Ursula, Künstlername von Ursula Schultze-Bluhm (1921–1999)
 Santa Ursula y las Once Mil Vírgenes, ehemalige Bezeichnung der Jungferninseln
 Ursula (Erzählung), Titel einer Novelle von Gottfried Keller
 Ursula (Film), eine deutsch-schweizerische Literaturverfilmung von 1978
 Ursula (Schiff), 1973 gebaute Fähre
 HMS Ursula, der Name mehrerer U-Boote
 (375) Ursula, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Ursula Island, eine philippinische Insel mit dem Vogelschutzgebiet Ursula Island Game Refuge and Bird Sanctuary

Siehe auch:
 Ursel
 Oršula